Батман може да се односи на:

Бетмен, стрип лик
Батман (вилајет), вилајет у Турској
Батман (град), град у Турској